Fella steht für:

 Fella, ein Fluss im Nordosten Friauls, Oberitalien
 Fella, ein Bach im Spessart, siehe Fellach (Aura)
 Fella-Werke, ein Landmaschinenhersteller, heute eine Marke der AGCO GmbH

Fella ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Fella (* 1968), deutscher Reality-TV-Teilnehmer und Inhaber eines Reisebüros